Marvel Comics, editora norte-americana
Marvel Mystery Comics, revista norte-americana de quadrinhos que no primeiro número teve o título da capa "Marvel Comics".
Família Marvel, personagens da Fawcett Comics liderados pelo Capitão Marvel
Tio Marvel - um personagem fictício de histórias em quadrinhos, originalmente publicado pela Fawcett Comics e agora propriedade de DC Comics.

Desambiguação